Маркиз де Вальдеррабано — испанский дворянский титул. Он был создан в 1614 году королем Испании Филиппом III для Франсиско Энрикеса де Альманса и Манрике.

Название титула происходит от названия муниципалитета Вальдеррабано в провинции Паленсия, автономное сообщество Кастилия-Леон (Испания).

Маркизы де Вальдеррабано

История маркизов де Вальдеррабано 

 Франсиско Энрикес де Альманса и Манрике, 1-й маркиз де Вальдеррабано. Бездетен. Ему наследовала его внучатая племянница.
 Супруга — Марианна де Суньига и Веласко, 7-я графиня де Ньева

 Анна де Луна Энрикес (1595—1658), 2-я маркиза де Вальдеррабано. Ей наследовал её сын.
 Супруг — Кристобаль Осорио Портокарреро (1598—1658), 3-й граф де Монтихо.

 Кристобаль Портокарреро и Энрике де Луна (1617—1641), 3-й маркиз де Вальдеррабано. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Инес де Гусман и Фернандес де Кордоба, 7-я маркиза деа Ла-Альгаба.

 Кристобаль Портокарреро де Гусман и Энрикес де Луна (1638—1704), 4-й маркиз де Вальдеррабано, 4-й граф де Монтихо и 8-й маркиз де Ла-Альгаба. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Урсула де ла Серда и Лейва (1643—1683).
 Супруга — Виктория де Толедо.
 Супруга — Мария Фунес де Вильяльпандо и Монрой (1670—1738), 4-я маркиза де Осера.

 Кристобаль Грегорио Портокарреро и Фунес де Вильяльпандо (1692—1763), 5-й маркиз де Вальдеррабано, 5-й граф де Монтихо, 9-й маркиз де Ла-Альгаба и 5-й маркиз де Осера. Его сменил его сын.
 Супруга — Мария Фернандес де Кордоба и Портокарреро (1693—1747).

 Кристобаль Педро Портокарреро Осорио и Фернандес де Кордоба (1728—1757), 6-й маркиз де Вальдеррабано. Ему наследовала его дочь.
 Супруга — Мария Хосефа де Суньига и Хирон (1733—1796), 6-я виконтесса де ла Кальсада.

 Мария Франсиска де Салес Портокарреро Лопес де Суньига (1754—1808), 7-я маркиза де Вальдеррабано, 6-я графиня де Монтихо, 10-я маркиза де Ла-Альгаба, 6-я маркиза де Осера и 12-я виконтесс де ла Кальсада. Ей наследовал её старший сын.
 Супруг — Фелипе Антонио де Палафокс и Крой д’Авре (1739—1790).
 Супруг — Эстанислао де Луго и Молина (1753—1833).

 Эухенио де Палафокс и Портокарреро (1773—1834), 8-й маркиз де Вальдеррабано, 7-й граф де Монтихо, 11-й маркиз де Ла-Альгаба, 7-й маркиз де Осера, 8-й виконт де ла Кальсада и 14-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Холост и бездетен, ему наследовал его младший брат.

 Киприано де Палафокс и Портокарреро (1784—1839), 9-й маркиз де Вальдеррабано, 8-й граф де Монтихо, 12-й маркиз де Ла-Альгаба, 8-й маркиз де Осера, 9-й виконт де ла Кальсада и 15-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовала его старшая дочь.
 Супруга — Мария Мануэла Энрикета Киркпатрик де Глосебурн и де Гриверни (1794—1879).

 Мария Франсиска де Салес Палафокс и Киркпатрик (1825—1860), 10-я маркиза де Вальдеррабано, 9-я графиня де Монтихо, 13-я маркиза де Ла-Альгаба, 10-я виконтесса де ла Кальсада и 16-я герцогиня де Пеньяранда-де-Дуэро. Ей наследовал её сын.
 Супруг — Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (1821—1881), 15-й герцог де Альба.

 Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Палафокс (1849—1901), 11-й маркиз де Вальдеррабано, 10-й граф де Монтихо, 14-й маркиз де Ла-Альгаба, 11-й виконт де ла Кальсада, 17-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро и 16-й герцог де Альба. Ему наследовал его младший сын.
 Супруга — Мария дель Росарио Фалько и Осорио (1854—1904).

 Эрнандо Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько (1882—1936), 12-й маркиз де Вальдеррабано, 11-й граф де Монтихо и 18-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария дель Кармен де Сааведра и Кольядо (1899—1967), 13-я маркиза де Вильявисьоса.

 Фернандо Альфонсо Фитц-Джеймс Стюарт и Сааведра (1922—1970), 13-й маркиз де Вальдеррабано 12-й граф де Монтихо и 19-й герцог де Пеньяранда-де-Дуэро. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария Исабель Гомес и Руис.

 Луис Эстебан Фитц-Джеймс и Гомес (род. 1950), 14-й маркиз де Вальдеррабано.
 Супруга — Гертрудис Берланга и Перес де Андухар (род. 1953).
 Супруга — Мария María Кальеха и Сервантес (род. 1951).
 Супруга — Мария Тереза Кампилонго Метраль Давьет (род. 1954).

Генеалогия 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

Примечания

Источники 
 Marqueses de Valderrábano

Маркизы Испании